Karl August av Sachsen-Weimar (fullständigt namn: Carl August Wilhelm Nicolaus Alexander Michael Bernhard Heinrich Friedrich Stephan), född 31 juli 1844 i Weimar, död 20 november 1894 i Cap-Martin av lunginflammation, var son till Karl Alexander av Sachsen-Weimar och arvstorhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach.

Familj
Karl August gifte sig 1873 i Friedrichshafen med sin syssling Pauline av Sachsen-Weimar (1852–1904). Paret fick två barn:

 Vilhelm Ernst av Sachsen-Weimar-Eisenach, storhertig av Sachsen-Weimar (1876–1923) 
 Bernhard Carl Alexander (1878–1900)

Referenser

Noter

Externa länkar

Huset Wettin
Hertigar av Sachsen
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Weimar
Födda 1844
Avlidna 1894
Män
Alumner från Leipzigs universitet